Модиљани може бити:

 Амедео Модиљани (1884–1920), сликар и вајар
 Елио Модиљани (1860–1932), антрополог и зоолог
 Франко Модиљани (1918–2003), економиста
 Модиљани, филм из 2004.